Wolfgang Lippert ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Lippert (Jagdflieger) (1914–1941), deutscher Jagdflieger 
 Wolfgang Lippert (Schauspieler) (1924–1995), deutscher Schauspieler 
 Wolfgang Lippert (Sinologe) (1932–2022), deutscher Sinologe
 Wolfgang Lippert (Botaniker) (1937–2018), deutscher Botaniker 
 Wolfgang Lippert (* 1952), deutscher Sänger, Moderator und Entertainer 
 Wolfgang Lippert (Politiker) (* 1955), deutscher Politiker (Freie Wähler), Landrat
 Wolfgang Lippert (Friseur) (1957–2016), deutscher Friseur